Nauman nebo Naumann je příjmení:

 Bruce Nauman (* 1941) – americký výtvarný umělec
 Friedrich Naumann (1860–1919) – německý evangelický teolog a liberální politik
 Jaroslav Nauman (Horný; 1881–1962) český spisovatel a básník
 Johann Gottlieb Naumann (1741–1801) – německý skladatel a dirigent
 Joseph Fred Naumann OESSH (* 1949) – americký římskokatolický kněz, arcibiskup Kansas City
 Klaus Naumann (* 1939) – německý generál
 Pavel Nauman (1937–2012) – český architekt
 Pavel Nauman (spisovatel) (Miloš Nauman; 1907–1976), český spisovatel, novinář a historik

podobná příjmení
 Najman
 Neumann

Externí odkazy